Список католических деканатов Белоруссии, административно входящих в состав Минско-Могилевского архидиоцеза, Гродненского диоцеза, Пинского диоцеза, Витебского диоцеза Римско-католической церкви.

Минско-Могилёвский архидиоцез

Бобруйский деканат 
Бобруйский деканат — деканат Минско-Могилевского архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 6 приходов.

Борисовский деканат 
Борисовский деканат — деканат Минско-Могилевской архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 14 приходов.

Вилейский деканат 
Вилейский деканат — деканат Минско-Могилевской архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 18 приходов.

Воложинский деканат 
Воложинский деканат — деканат Минско-Могилевского архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 9 приходов.

Деканат Минск-Восток 
Деканат Минск-Восток — деканат Минско-Могилевской архидиоцеза Римско-Католической церкви. Состоит из 13 приходов. Деканат был создан в 2013 году и является одним из двух деканатов, охватывающих Минск.

Деканат Минск-Запад 
Деканат Минск-Запад — деканат Минско-Могилевской архидиоцеза Римско-Католической церкви. Состоит из 11 приходов. Деканат был создан в 2013 году и является одним из двух деканатов, охватывающих Минск.

Могилевский деканат 
Могилевский деканат — деканат Минско-Могилёвского архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 13 приходов.

Молодечненский деканат 
Молодечненский деканат — деканат Минско-Могилёвского архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 9 приходов.

Мядельский деканат 
Мядельское деканат — деканат Минско-Могилевского архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 8 приходов. До 2013 года это был Будславский деканат с центром в Будславе.

Несвижский деканат 
Несвижский деканат — деканат Минско-Могилёвской архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 13 приходов.

Столбцовский деканат 
Столбцовский деканат — деканат Минско-Могилевского архидиоцеза Римско-католической церкви. Состоит из 10 приходов.

Гродненский диоцез

Гродно-Запад 
Гродно-Запад— деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 12 приходов.

Гродно-Восток 
Гродно-Восток — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 15 приходов.

Островецкий 
Островецкий деканат — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 13 приходов.

Ошмянский 
Ошмянский деканат — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 8 приходов.

Берестовицкий 
Берестовицкий деканат — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 13 приходов.

Волковысский

Дятловский

Ивьевский

Лидский

Мостовский

Новогрудский

Радунский 
Радунский деканат — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 13 приходов.

Сопоцкинский 
Сопоцкинский деканат — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 7 приходов.

Сморгонский 
Сморгонский деканат — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 10 приходов.

Слонимский 
Слонимский деканат — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 9 приходов.

Щучинский 
Щучинский деканат — деканат Гродненского диоцеза Римско-католической церкви. В его состав входят 13 приходов.

Витебский диоцез 
Список приходов Витебского диоцеза

Пинский диоцез 
Список приходов Пинского диоцеза

Примечания

Источник 
Минско-Могилевская архидиоцезия 

Пинская диоцезия 

Витебская диоцезия 

Гродненская диоцезия

Католический портал Гродненского диоцеза 

 

Католические храмы Белоруссии
Беларусь
Церковная структура Римско-католической церкви
Каноническое право
Церковное управление